Проповедник Папского Дома, известный также как Апостольский проповедник — церковная должность при Папском дворе, которую занимают представители францисканского ордена. Исключительно это лицо преподаёт духовные медитации Папе римскому и другим высшим должностным лицам Святого Престола. Исключительно только ему, одному, разрешено проповедовать Папе римскому. С 1980 года данный пост занимает преподобный отец монах-францисканец кардинал Раньеро Канталамесса.

История 
Должность была создана Папой Павлом IV в 1555 году и изначально была крайне непопулярна среди прелатов. Это индивидуальное занимание идеально напоминало Папскому двору его обязанности. До этого, четыре генеральных келаря по очереди, проповедовали по воскресеньям Адвента и Великого поста. В соответствии с этим новым постом, один человек будет назначаться от различных религиозных орденов.

В 1753 году в понтификат Папы Бенедикта XIV, было выпущено бреве Inclytum Fratrum Minorum, которое закрепило должность, исключительно для лиц Ордена братьев меньших капуцинов. Было отмечено, что это изменение произошло из-за «примера христианского благочестия и религиозного совершенства, великолепия доктрины и апостольской ревности» встречающейся в Ордене.

Проповедники Папского Дома 
 Алонсо Сальмерон;
 Франческо Толето;
 Ансельмо Марцатти;
 Франческо Касини;
 Бонавентуре Барберини;
 Микеле Франчесх;
 Людовико Микара;
 Людовико Трентский;
 Раньеро Канталамесса.

Примечания 

Римская курия
Папский двор